Urtlgraben ist ein geographischer Name:

 Urtlgraben (Gemeinde Guttaring), Ortsteil von Markt Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Urtlgraben oder Urtelgraben (Rainbach), linker Zufluss des Rainsbachs (zum Inn) an der Ulrichskapelle vor Fraben Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Urtelbach
 Urtlbach